Tholance ist der Familienname folgender Personen: 

 Auguste Tholance (1878–1938), französischer Kolonialbeamter in Indochina
 Hervé Tholance, französischer Sänger